Лужицкие сербы может означать:

 Лужицкие сербы/Лужичане — западнославянский народ, проживающий на территории Германии.
 Лужицкие сербы — союз западнославянских племён, населявших в Средние века территорию между реками Зале на западе и Одрой на востоке.

См. также